Ꙧ ꙧ (М'який М) - кирилична літера, яка використовується в старослов'янській мові як м'який М.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_Em